Le Grand Prix moto de France 2005 est la cinquième manche du championnat du monde de vitesse moto 2005. La compétition s'est déroulée du 13 au  sur le circuit Bugatti. C'est la  du Grand Prix moto de France.

Résultats des MotoGP

Résultats des 250 cm³

Résultats des 125 cm³ 

2005
Sport en France en 2005
France
Sport en mai 2005